Ferdinand d’Orléans ist der Name folgender Personen:
* Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844–1910), Herzog von Alençon
 Ferdinand d’Orléans, duc de Montpensier (1884–1924), Mitglied aus dem Hause Orléans-Bourbon
 Ferdinand Philippe d’Orléans, duc de Chartres (1810–1842), französischer Adeliger und Thronfolger